O termo dólar é o nome de várias moedas:
 Dólar americano;
 Dólar australiano;
 Dólar das Bahamas;
 Dólar de Belize;
 Dólar das Bermudas;
 Dólar canadiano (ou canadense);
 Dólar de Singapura;
 Dólar equatoriano;
 Dólar de Hong Kong;
 Dólar das Ilhas Salomão;
 Dólar jamaicano;
 Dólar liberiano;
 Dólar-livro (cotação especial usada na compra de livros importados);
 Dólar namibiano;
 Dólar da Nova Zelândia;
 Dólar de Trinidad e Tobago;
 Dólar zimbabuano;
 Dólar de Brunei;

Dólar pode ser também o nome de uma cidade, município ou província:
 Dólar, município na Espanha;
 Dólar - Personagem de um desenho da Hanna-Barbera, cachorro do Riquinho.
 Dólar - nome popular de uma planta

Ver também
 Dólar comercial
 Dólar paralelo

Desambiguação